Barcino hace referencia a varios artículos:

Historia
Barcino, nombre con el que se designaba a Barcelona en la Antigua Roma.

Arte 
 Barcino, escultura de Joan Brossa en Barcelona.

Fauna
 Gato atigrado o barcino, gato de pelaje atigrado.
 Anas flavirostris o pato barcino, especie de ánade endémica de Suramérica.

Definiciones del Diccionario de la lengua española
. adj. Dicho de ciertos animales, especialmente de perros, toros y vacas: De pelo blanco y pardo, y a veces rojizo.
. adj. Méx. Dicho de un animal o de una planta: Que tiene rayas o manchas.
. adj. Ur. Dicho del pelaje de perros, gatos y vacunos: atigrado (‖ manchado como la piel del tigre).

Referencias